Kubisch ruimtelijk gecentreerd
Koerdistan Regionale Overheid